Тут находится список эпидемий и пандемий инфекционных заболеваний.

Текущие события

Исторические

Примечания

Литература 
 Шах Соня. Пандемия. Всемирная история смертельных инфекций. — Альпина нон-фикшн, 2020. — ISBN 978-5-91671-856-0, 978-5-91671-771-6
 Shah, Sonia  Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond — Picador USA, 2017. — ISBN 978-1250118004
 Макнил Уильям. Эпидемии и народы. — Русский фонд содействия образованию и науке, 2021. — ISBN 978-5-91244-286-5
 Бодров Андрей. История эпидемий. От чёрной чумы до COVID­19. — Центрполиграф, 2020. — ISBN 978-5-227-09187-1
 Сегал Александр, Васильев Константин. История эпидемий в России. От чумы до коронавируса. — Издательство «Родина», 2020. — ISBN 978-5-907332-96-6
 Лисицын Фёдор. Эпидемии которые изменили мир. — Издательство «Наше Завтра», 2021. — ISBN 978-5-6046835-6-9
 По следам мировых эпидемий. От юстиниановой чумы до коронавируса. — Издательство «Лики России», 2021. — ISBN 978-5-6046246-1-6
 Сметанин Д. В. Чума и Российская империя. Борьба с эпидемиями в XVIII-первой трети XIX в. — Издательство «Евразия», 2020. — ISBN 978-5-8071-0507-3
 Гамалея Н. Ф. Эпидемии. Так начиналась микробиология. — Издательство «Родина», 2021 — ISBN 978-5-00180-104-7
 Материалы для истории медицины в России. История эпидемий Х-ХYIII вв. — Издательство «Нобель Пресс», 2012 (репринт оригинального издания издательства «Типография В. М. Ключникова», 1884 год). — ISBN 978-5-518-00929-5
 Wright, Jennifer Get Well Soon: History’s Worst Plagues and the Heroes Who Fought Them // Дженнифер Райт: Что нас (не) убивает. Самые страшные эпидемии в истории человечества и герои, которые с ними боролись — Henry Holt & Company Inc, 2017. — 336 p, Illustrated edition — ISBN-10 ‏ 16277974, ISBN 978-1627797467
 Honigsbaum, Mark The Pandemic Century: A History of Global Contagion from the Spanish Flu to Covid-19 — WH Allen, 2020. — ISBN-10‎ 0753558289, ISBN 978-0753558287
 Gordon, Peter Pandemic: The History of the World’s Worst Diseases, Epidemics, Viruses and Plagues. [Epidemiology Book] — 2021. — ISBN ‏ 979-8774775057
 Pieri, Elisa Pandemics: The Basics — Routledge, 2021. — ISBN-10‎ 0367610213, 0367610132; ISBN 978-0367610210, 978-0367610135
 Chrysta, Paul The History of the World in 100 Pandemics, Plagues and Epidemics — Pen & Sword History, 2021. — 400 p. — ISBN 978-1399005425
 

Эпидемии
Пандемии